hegyvidék, hegység, földrajzi-geomorfológiai fogalom
 Hegyvidék, Budapest XII. kerülete, a város budai oldalának középső, főképp hegyvidéki területein fekszik
 Hegyvidék, Budapest XII. kerületének önkormányzati lapja
 Hegyvidék SE, magyar sportegyesület női labdarúgócsapata